La competizione del salto ostacoli individuale di equitazione dei Giochi della XVII Olimpiade si è svolta il 7 settembre 1960 a Piazza di Siena al interno di Villa Borghese a Roma.

Alla competizione parteciparono anche tre donne. (identificate con il simbolo )

Classifica finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Salto ostacoli individuale